Диффу́зор (от , «рассеивать»):
 Диффузор — профилированный канал течения среды.
 Диффузор — приспособление для фотопечати.
 Диффузор в автомобилестроении — элемент обвеса, обеспечивающий увеличение прижимной силы автомобиля.
 Диффузор — деталь динамика, преобразующая механические колебания катушек в акустические колебания в воздухе.
 Диффузор — воздухораспределительный элемент в системах вентиляции.
 Диффузор — устройство для выделения растворимого вещества из измельчённого сырья.

Примечания